Herkimer ist der Familienname folgender Personen:

 John Herkimer (1773–1848), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Lawrence Herkimer († 2015), US-amerikanischer Sportinnovator 
 Nicholas Herkimer (um 1728–1777), amerikanischer General im Unabhängigkeitskrieg

Herkimer heißen folgende Orte:

 Fort Herkimer, Fort am Mohawk River, New York
 Herkimer County, New York
 Herkimer (Town, New York), Town, New York
 Herkimer (Village, New York), Village, New York

Markennamen:

 James A. Clark Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Herkimer Diamant, eine Form von Quarzkristallen